Wilhelmine Ernestine von Dänemark (*  in Kopenhagen; † 23. April 1706 auf Schloss Lichtenburg bei Prettin) war eine dänische Prinzessin aus dem Haus Oldenburg und durch Heirat Kurfürstin von der Pfalz.

Leben 
Sie war die dritte Tochter des Königs Friedrich III. von Dänemark und Norwegen und dessen Gemahlin Sophie Amalie, Tochter des Herzogs Georg von Braunschweig-Lüneburg-Calenberg.

Sie wurde am 23. April 1670 in Kopenhagen mit dem Kurprinzen Karl von der Pfalz verlobt und heiratete ihn am 20. September 1671 zu Heidelberg. Die Ehe hatte die Schwester von Karls Vater, Sophie von der Pfalz, die spätere Kurfürstin von Hannover, vermittelt, welche Wilhelmine Ernestine in Kopenhagen abholte; ihr Ehemann Ernst August war ein Bruder von Wilhelmine Ernestines Mutter. 

Die Schwester des Bräutigams, Liselotte von der Pfalz, nahm an den Feierlichkeiten noch teil, sechs Wochen später brach sie zu ihrer eigenen Hochzeit für immer nach Frankreich auf, korrespondierte aber lebenslang freundschaftlich mit ihrer Schwägerin. Die unscheinbare Prinzessin mit ihrem  „schlafmützigen Wesen“ und der pockennarbige, etwas tölpelhafte und vom dominanten Vater sowie strengen Gelehrten freudlos erzogene Prinz waren sich von Anfang an nicht zugeneigt und die Ehe blieb kinderlos. Die Tante, Kurfürstin Sophie, bemerkte in ihren Memoiren: „Der Kurprinz, der sehr einfach erzogen war, bat den Herrn Herzog (Sophies Gemahl Ernst August), ihm mit seinem Rat beizustehen in Sachen, wovon er nichts verstand. Es scheint aber, daß er ein schlechter Schüler gewesen ist, denn seine Gemahlin ist niemals schwanger geworden.“ Karl empfand nicht nur Widerwillen gegen seine Gemahlin, er war auch ein Hypochonder, der sich von seinem Leibarzt Winkler einreden ließ, „daß der ganze Leib von ihr ungesund ist“. Im übrigen schien er zu hoffen, dass seine Gemahlin vor ihm sterben werde.

Bemühungen des Kurfürsten Karl Ludwig, Karls Vater, der um einen Erben besorgt war, seine eigene Ehe 1677 offiziell scheiden zu lassen, um erneut dynastisch heiraten zu können, scheiterten am Widerstand seiner getrennt lebenden Frau, der Kurfürstin Charlotte.

Karl folgte am 28. August 1680 seinem Vater als Kurfürst Karl II. auf dem Thron, starb jedoch 1685 nach nicht einmal fünf Jahren Regentschaft, in denen er den von seinem Vater mühsam angesparten Staatsschatz verschwendet hatte, und ließ Wilhelmine Ernestine als Witwe zurück. Wegen fehlender Erben starb die Linie Simmern aus und die Kurpfalz fiel an den katholischen Pfalz-Neuburger Vetter Philipp Wilhelm, dem ab 1688 der französische König Ludwig XIV. sein Erbe im Pfälzischen Erbfolgekrieg streitig machte; die Pfalz wurde von französischen Truppen verwüstet.

Wilhelmine Ernestine zog nach dem Tod ihres Mannes zu ihrer Schwester, der sächsischen Kurfürstenwitwe Anna Sophie, Mutter Augusts des Starken, auf deren Witwensitz Schloss Lichtenburg, wo sie noch weitere 20 Jahre lebte und später in der von Balthasar Permoser geschaffenen Schwesterngruft bestattet wurde – ihre Schwester wurde fünf Jahre später neben ihr beigesetzt. Das Grabmal wurde 1811 in die Fürstenkapelle des Freiberger Doms umgesetzt.

Vorfahren

Literatur

Weblinks

Einzelnachweise 

Friedrich III. (Dänemark und Norwegen)
Sophie Amalie von Braunschweig-Calenberg
Kurfürstin (Pfalz)
Prinz (Dänemark)
Prinz (Norwegen)
Familienmitglied des Hauses Oldenburg (Dänische Linie, Dänemark)
⚭Wilhelmine Ernestine #Danemark
Geboren 1650
Gestorben 1706
Frau